Ahmed Samir Farag – calciatore egiziano
Muḥammad ʿAbd al-Salām Faraǧ – teologo e terrorista egiziano
Yasser Ibrahim Farag – atleta egiziano